Чемпионат Великобритании по снукеру 2006 () — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 4 по 17 декабря 2006 года в Йорке, Англия. Победителем турнира стал Питер Эбдон, выигравший в финале у Стивена Хендри со счётом 10:6.

Результаты основного турнира

Примечания

Ссылки 

 Отчёт о турнире на BBC Sport 
 Результаты турнира на snooker.org 

Чемпионат Великобритании (снукер)
2006 год в снукере